Tsuchiya se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kimiyuki Tsuchiya
 Kotaro Tsuchiya